Симеоновский монастырь:
 Свято-Симеоновский монастырь (Брест)
 Симеоновский монастырь (Киев)
 Хировский Симеоновский монастырь